Ана Пакуин () е новозеландска актриса родена в Канада.

Биография 
Родена е в Канада. През 1994 г., на 11-годишна възраст, получава Оскар за най-добра поддържаща женска роля за ролята си във филма „Пианото“. От 2008 г. изпълнява ролята на Суки Стакхаус в сериала „Истинска кръв“.

Пакуин е женена за Стивън Мойер, колегата си от „Истинска кръв“. Семейството има две деца, родени през септември 2012 г.

През 2010 г. Пакуин обявява, че е бисексуална.

Филмография

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 

 
 

Новозеландски актьори и актриси
Канадски актьори и актриси
Канадски озвучаващи актриси
Деца актьори
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на Златен глобус
ЛГБТ актьори и актриси
ЛГБТ личности от Канада
Бисексуални
Родени в Уинипег